Мар'я́нов () — російське прізвище. Походить від імені «Мар'ян».

Персоналії 
 Андрій Мар'янов (1890—1942) — радянський діяч.
 Дмитро Мар'янов (1969—2017) — російський актор і телеведучий.

Російські прізвища